Por Arthur et les Minimoys pode estar à procura de:
Arthur et les Minimoys (série), uma série de livros.
Arthur et les Minimoys (livro), primeiro livro dessa série.
Arthur et les Minimoys (filme), uma adaptação cinematográfica do livro homónimo.
Arthur et les Minimoys (videojogo), um videojogo inspirado no filme.

Desambiguação